Ерп:

 Ерп () — комуна у Франції, у регіоні Південь — Піренеї. Департамент комуни — Ар'єж.

Персоналії 
 Вайетт Ерп (; 1848–1929) — американський страж закону, ганфайтер, картяр часів освоєння американського Заходу.

Інше 
 «Вайетт Ерп» () — американський вестерн 1994 року.